Мостовая — микрорайон в северо-западной части Ленинского района Ульяновска. До 1974 года — село в Ульяновском районе.

История 
Мостовая Слобода основана в 1648 году в трех верстах от г. Симбирска ниже по р. Свияге, основали её казаки, переведённые из села Федоровское Казанского уезда — «…двум пятидесятникам осьми человекам десятникам и девяносту человекам рядовым» было выдано 981 четверть (1472 десятины) земли на пашню и 393 десятины сенных покосов. Казаки входили в сословие служилых людей, несли военно-пограничную службу. Главной их задачей была защита Симбирской черты, которая прикрывала северные уезды страны от нападений с юга. При выборе места для слободы определяющую роль сыграли рельеф местности, близкое расстояние до реки и наличие родников: с левой стороны протекала река Свияга, в которую у западной части слободы впадала другая река Сельдь. 

В 1651 году была построена первая деревянная церковь во имя Рождества Христова. В 1804 году на её месте была построена новая каменная церковь; в 1891 году на средства прихожан и пожертвования частных лиц перестроен, за исключением колокольни. Престолов в нём три: главный в честь Рождества Христова, в правом приделе — во имя Святителя и Чудотворца Николая и в левом — в честь Казанской иконы Божьей Матери.                                                                                                                                                                                                        

В 1830 года, избранные дети (по жребию) ходили в соседнее село Сельдь, где открылось училище. Позже в слободе открылась школа для девочек, а в 1861 году была открыта мужская школа грамотности, затем церковно-приходская школа. 

В 1835 году жители слободы из казаков были переведены в пахотные солдаты, а позднее — в удельные крестьяне. 

В 1861 году село вошло в Сельдинскую волость Симбирского уезда Симбирской губернии. 

В 1891 году здесь открылась школа. 

Школа грамоты для девочек открыта в 1897 г., помещается в общественной караулке при церкви. 

С 1898 года существует церковно-приходское попечительство.

В январе 1918 года здесь установилась советская власть, но в марте слободу как и Симбирск заняли части Народной армии Комитета членов Учредительного собрания. Освобождена Железной дивизией Красной Армии в октябре того же года.

В 1918 году создан Мостовской сельсовет, в который вошло и село Сельдь. 

В 1924 году село Мостовая Слобода входила в Мостовской с/с Ульяновской волости Ульяновского уезда Ульяновской губернии.

В 1927 году село получило название «Мостовая» в нём работали кожевенный завод и мукомольная мельница, к селу были приписаны лесные кордоны № 44 и № 49.

В 1929 году в Мостовой была организована сельскохозяйственная артель, впоследствии преобразованная в колхоз имени 1 Мая. Его первым председателем был Яков Земляков.

Церковь в Мостовой была закрыта в 1933 году, в здании был устроен склад для зерна.

На фронт в Великую Отечественную войну защищать Родину из села ушли около 300 человек, которым установлен «Памятник односельчанам, погибшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны». 

27 ноября 1945 года Мостовской с/с вошёл в состав Ишеевского района. 

7 июля 1953 года Мостовской с/с был упразднён. 

2 ноября 1956 года Ишеевский район был упразднён и село вошло в состав Ульяновского района.

В 1960-62 гг. колхоз 1 Мая влился в совхоз с. Карлинское и стал его отделением.

В 1967 году здесь было построено современное здание средней школы, при вхождении села в городскую черту она стала средней школой № 32.

10 сентября 1974 года Указом ПВС РСФСР село Мостовая вошла в состав Ульяновска.

Церковь во имя Рождества Христова была восстановлена в 1989 году.

Население

Известные люди 
 Земляков, Василий Иванович  — Герой Советского Союза (1945);
В 1965 году, спасая от пожара жителей ульяновского дома, погиб уроженец села старшина М. Г. Караганов. В память о его подвиге проезд Полтавский переименован в проезд Караганова.
С сентября 1950 года по май 1951-го городскую команду по футболу и хоккею с мячом «Динамо» тренировал Николай Старостин, который жил в селе.

Достопримечательности 
В полутора версте от села Мостовой слободы на правом берегу реки Свияги был городок. Форма городка круглая, площадь его около десятины, она обнесена валом и рвом. В нем были найдены железные стрела и меч. Предания о городке среди местных жителей не сохранилось.
Памятник односельчанам, погибшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны (пос. Мостовая, ул. Российская и Малиновый пер.)

Улицы 
Сейчас в Мостовой 15 улиц и переулков: улицы Российская (ранее Советская), Звездная (Новая Линия), Ботаническая (Садоводов), Труда, Пригородная, Родниковая; переулки Яблоневый, Цветочный, Ясеневый, Кедровый, Тополиный, Кленовый, Ореховый, Рябиновый, Ракитный.

Примечания

Ссылки 
Сельдинская волость // село Мостовая Слобода № 147
Мостовая Слобода
Мостовая отметила 370-летие
ТОС "Мостовая слобода"

Литература 

 Т. Г. Масленицкий / Топографическое описание Симбирского наместничества за 1785 г.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 201.
 Н. Баженов СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОБОРОВ, МОНАСТЫРЕЙ, ПРИХОДСКИХ И ДОМОВЫХ ЦЕРКВЕЙ СИМБИРСКОЙ ЕПАРХИИ ПО ДАННЫМ 1900 ГОДА (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903. 
 П. Мартыновъ. Селенія Симбирскаго уѣзда. Матерьялы для исторіи Симбирскаго дворянства и частнаго землевладѣнія в Симбирском уѣздѣ. — Симбирскъ: Изданіе Симбирской Губернской Ученой Архивной Комиссіи, 1903. — 334 + 198 + 67 + 3 + XIII с. (pdf). — Разделы I-XV, стр. 1-295: 240 pdf pages

Населённые пункты, вошедшие в состав Ульяновска
Микрорайоны Ульяновска
населённые пункты, упразднённые в 1974 году
Упразднённые населённые пункты Ульяновского района (Ульяновская область)